Леонид Васильевич Ханбеков (род. 15 сентября 1936, Москва) — советский, российский , , , ; ; член Союза писателей России (СССР).

Биография 
Учился на филологическом факультете Иркутского университета.

По комсомольским путёвкам строил клубы на селе, поднимал сибирскую целину.

В студенческие годы работал спецкором в иркутских газетах, на радио, затем редактировал областную «молодёжку». Работал в Пензе, Москве, был на комсомольской работе. Работал заместителем главного редактора редакции художественной литературы Госкомиздата СССР.

С 1996 г. — главный редактор независимого альманаха «Московский Парнас»; член редакционной коллегии всероссийского журнала Приокские зори .

Вице-президент Академии российской словесности, президент Академии Российской литературы.

Творчество 
Автор литературных портретов современных поэтов и писателей. Издатель справочников «На пороге XXI века» и «Писатели Москвы и Подмосковья».
Леонид Ханбеков не ограничивается только изданием альманаха. Как литературный критик он написал изрядное количество очерков о поэтах России… Именно Ханбеков открывал нам в своё время имена Людмилы Татьяничевой, Михаила Львова, Георгия Ладонщикова, Анатолия Преловского, Олега Шестинского, Владимира Чернобаева… И многие современные авторы, можно сказать, «замечены» Леонидом Ханбековым — это Вячеслав Сысоев, Владимир Мазин, Нина Дубовицкая, Любовь Ладейщикова, Юрий Конецкий, Юрий Ключников и другие.
Переводил на русский стихи и повести писателей народов СССР (с карачаевского, удмуртского, мордовского, уйгурского, татарского языков).

Подготовил и издал сборники писателей-фантастов, сборники сказок Азии, Африки, Европы, мира — общим тиражом более 900 000 экземпляров.

Состоит в творческом клубе «Енисейский литератор».

Избранные публикации 
Источник — электронные каталоги РНБ.
 
  || 
 
 Ханбеков Л. В. Никогда не поздно. Повесть. Очерк. — Саранск: Мордовское книжное изд-во, 1973.
критика, литературоведение
 
 
 
Ханбеков Л. В. Выбираю бой. Штрихи к творческому портрету Валентина Сорокина. — Челябинск, ЮУКИ, 1980. — 184 с. — 3 000 экз.
 
 
 
 
 
 
Ханбеков Л.В. Лирический мятеж.(О судьбе и поэзии Юрия Ключникова К 75-летию). - День литературы, №12, 2005.
 
 
 
 
 
 
 Ханбеков Л. В., «Гармонии таинственная власть…», штрихи к творческому портрету Натальи Квасниковой, г. Москва, издательство Московский Парнас, 2011 г., 58 страниц, тираж 300 экз.
Переводы
 
Мингалимов Р. Счастливое имя : стихи: для среднего школьного возраста  /Рустем  Мингалимов; ил.: Н. Доронин ; пер. с татарского: Л. Ханбеков, Е. Олейник. - Москва [Россия] : Детская литература, 1983. - 45, [3] с.: ил.- 50000 экз.
 
 
 
 
 
Составитель сборников

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Иркутского государственного университета
Члены Союза писателей России